Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Éloi (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Éloi de Noyon, évêque de Noyon-Tournai au ,  orfèvre et monnayeur, qui eut une fonction de ministre des Finances auprès du roi Dagobert Ier. Le saint est traditionnellement commémoré le 1er décembre. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Éloi se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
 Rue Saint-Éloi, à Ciney
 Rue Saint-Éloi, à Liège.

Au  (Québec) 
 Rue Saint-Éloi, à Montréal

en  
 Rue Saint-Éloi, à Colmar ;
 Rue Saint-Éloi, à Lyon ;
 Rue Saint-Éloi, à Paris ;
 Rue Saint-Éloi, à Rouen;

Eloi